Der Unicodeblock Byzantinische Notenschriftzeichen (Byzantine Musical Symbols, U+1D000 bis U+1D0FF) enthält in der Byzantinischen Musik verwendete Notenschriftzeichen.

Liste 
Alle Zeichen haben die allgemeine Kategorie „Anderes Symbol“ und die bidirektionale Klasse „von links nach rechts“.

Grafiktafel

Weblinks 
 PDF des Unicode-Konsortiums (englisch; 156 kB)

Schriftzeichen (Notenschrift)